Рогатьєн «Рогі» Вашон (,  8 вересня 1945, Пальмароль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1963 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Квебек Ейсес», «Монреаль Канадієнс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 843 матчі в НХЛ, включаючи 48 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 7 ігор в її складі.

Тренерська робота 
1983 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Тренерська кар'єра обмежилася роботою з командою «Лос-Анджелес Кінгс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1968, 1969, 1971. 
 Трофей Везіни — 1968.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1973, 1975, 1978.
 Володар Кубка Канади — 1976.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1975, 1977.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Тренерська статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ